Bell Rock peut faire référence à:

Toponyme

Bell Rock, récif près de Angus
Phare de Bell Rock, phare de la mer du Nord

Bell Rock, butte près de Sedona en Arizona